Breidbach ist ein Familienname:

 Anton von Breidbach-Bürresheim gen. vom Ried (1791–1878), nassauischer General und Politiker
 Ferdinand Breidbach (* 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Breidbach-Bernau (* 1921), österreichischer Fotojournalist
 Hans Jakob von Breidbach (1552–1588), deutscher Ritter und Grundherr
 Larissa Aimée Breidbach (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Olaf Breidbach (1957–2014), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Philipp von Breidbach-Bürresheim gen. vom Ried (1792–1845), deutscher Oberzeremonienmeister und Abgeordneter
 Randolph von Breidbach-Bürresheim (1912–1945), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer 

 Breidbach (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Breidbach ist ein Ortsname:

 Breidbach (Ostkap), Ortschaft in der südafrikanischen Provinz Eastern Cape
Breidbach (Solingen), Hofschaft in der kreisfreien Stadt Solingen, NRW, Deutschland

Siehe auch:

 Braidbach
 Breidbach-Bürresheim
 Breidbach-Bürresheim gen. vom Ried
 Breidenbach (Begriffsklärung)
 Braidbach (Begriffsklärung)
 Breitbach
 Oberbreidbach
 Unterbreidbach